Вжесня:

 Вжесня — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вжесьнёвский повят.
 Вжесня — гмина (уезд) в Польше, входит в Вжесьнёвский повят, Великопольское воеводство.